Bereik (wiskunde)
Bereik (informatica)
Bereik (muziek)
Bereik (wapen)
Oplage